European Open 1997 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 23 февраля по 2 марта 1997 года в Валетте, Мальта. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Джона Пэррота, со счётом 9:5.

Высший брейк 

 141 — Крис Смолл

Результаты

Основной турнир

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

European Open
1997 год в снукере